Az Ash vs Evil Dead című amerikai horror-vígjáték sorozat epizódjainak listája.

1. évad (2015-2016)

2. évad (2016)

3. évad (2018)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái